Понижа́ны (, ) — деревня в Сморгонском районе Гродненской области Белоруссии.

Входит в состав Жодишковского сельсовета.

Расположена в северной части района на правобережьи реки Половойка. Расстояние до районного центра Сморгонь по автодороге — около 21,5 км, до центра сельсовета агрогородка Жодишки по прямой — чуть более 3 км. Ближайшие населённые пункты — Айцвилы, Буянцы, Пиловойти.

Согласно переписи население деревни в 1999 году насчитывало 110 человек.

В Понижанах находится придорожная часовня постройки конца XIX — начала XX веков

Через деревню проходит автомобильная дорога местного значения  Айцвилы — Понижаны — Жодишки.

В полутора километрах к северу от Понижан располагается территория охотничьего заказника «Жодишковский».

Примечания

Ссылки 
 Сморгонский райисполком

Населённые пункты Сморгонского района